Macedensi – abitanti di Coronel Macedo
Macedensi – abitanti di Dom Macedo Costa